Per Nordkvist och liknande namn kan syfta på

 Per Nordquist (1771–1805), svensk bildkonstnär och grafiker
 Per Nordkvist (1985–2010), svensk hemtjänstarbetare mördad i ett hatbrott